Городской округ в России — тип муниципальных образований; один или несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населённых пунктах.

Характеристика 

Статус городского округа как муниципального образования определён Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому в первоначальной его редакции городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

С 3 апреля 2017 года городской округ определяется как один или несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Опосредованно определение городского округа как не входящего в состав муниципального района городского поселения сохраняется в п. 7 ст. 13 о муниципальных преобразованиях, согласно которому изменением статуса городского поселения является как наделение статусом городского округа, так и лишение его статуса городского округа: «7. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего городского поселения, а также с согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствующее городское поселение, выраженного представительными органами указанных муниципальных образований».

Закрытые административно-территориальные образования, в том числе организованные на территории посёлков сельского типа, и наукограды также имеют статус городского округа.

Два муниципальных образования Москвы (Троицк, Щербинка) имеют статус городского округа, этот же статус у них был в составе Московской области до 1 июля 2012 года.

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ введена новая разновидность городского округа — городской округ с внутригородским делением. Первым городским округом с внутригородским делением стал город Челябинск.

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. N 87-ФЗ был введён новый вид муниципальных образований — муниципальный округ, в которые в переходный период до 1 января 2025 года предписано преобразовать те городские округа, менее двух третей населения которых проживает в городах и (или) иных городских населённых пунктах, при этом на территории городского округа плотность населения должна в 5 и более раз превышать среднюю плотность населения по стране.

Таким образом, с 1 мая 2019 года городской округ — один или несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населённых пунктах.

Помимо городских и муниципальных округов, городские и сельские поселения отсутствуют в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Количество

Динамика по России в целом 

По обновлённым данным, на 1 января 2021 года насчитывалось 622 городских округа.

По субъектам РФ 

Больше всего городских округов в Свердловской области — 68, затем в Московской области — 64. Меньше всего — в Ленинградской, Новгородской и Омской и в Еврейской автономной областях, а также в Республиках Алтай, Калмыкия и Мордовия, Северная Осетия — Алания и в Ненецком АО — по 1 (по состоянию на 1 января 2020 года).

В 2020 году число городских округов Московской области сократилось до 60.

С 1 января 2016 года выделяются городские округа с внутригородским делением — 3 (по 1 в Дагестане и Самарской и Челябинской областях).

См. Количество муниципальных образований по субъектам РФ

Наименование 
Городские округа в своё наименование преимущественно включают, помимо терминов, название либо полностью одноимённое с населёнными пунктами, являющимися административными центрами (городской округ Химки, городской округ Подольск, муниципальное образование город-курорт Анапа), либо в производной форме (Одинцовский городской округ, Сосновоборский городской округ, Зиминское городское муниципальное образование), при этом исключениями являются городские округа: Богородский и Ленинский в Московской области, Кировский, Петровский и Советский в Ставропольском крае, Новая Земля в Архангельской области, Среднеканский, Тенькинский и Хасынский в Магаданской области, ЗАТО Александровск в Мурманской области. Специфической является ситуация с городскими округами в Свердловской области. Нынешние административные центры муниципального образования Алапаевского, Горноуральского городского округа, Ирбитского муниципального образования, Каменского городского округа, Красноуфимского округа в состав округов не входят, образуя самостоятельные муниципальные образования со статусом городского округа; прежние административные центры расположены на территории городских округов и наименование Горноуральского городского округа включает его название, в то время как муниципальное образование Алапаевское, Ирбитское муниципальное образование, Каменский городской округ и Красноуфимский округ названы по административным центрам, не входящим в их состав.

В качестве родовых обозначений используются, помимо самого сочетания городской округ:
 округ (округ Муром, Красноуфимский округ);
 муниципальное образование (Ангарское городское муниципальное образование, Махнёвское муниципальное образование) — общий термин, обозначающий и городские, и сельские поселения.

Городские округа, официально названные районами 
С 2021 года слово район сохранилось в официальном названии единственного городского округа: Александровск-Сахалинский район.

 Воронежская область

 город Борисоглебск-район, с 2005 года Борисоглебский городской округ

 Мурманская область

 Ковдорский район

Слово район в официальном названии городского округа сохранялось до упразднения. 1 января 2021 года городской округ был преобразован в муниципальный округ и переименован соответствующим образом: Ковдорский муниципальный округ

 Сахалинская область

До 2012 года муниципальные образования со статусом городского округа, образованные на территории административных районов, официально назывались районами. Поронайский район также назывался городским округом «Поронайским» (с июля 2012 года, после присоединения Вахрушева, Поронайский городской округ). В конце 2012 года городские округа официально были переименованы и слово район сохранилось только в названии Александровск-Сахалинского района.

 Невельский район

До 2009 года являлся муниципальным районом. С декабря 2009 года преобразован в городской округ и получил название Невельский городской округ, однако до 2012 года наименование Невельский район в качестве официального использовалось.

 Свердловская область

На территории административных районов с городским населением и также города Ревда были образованы муниципальные образования, содержавшие в официальных названиях слово район, из которых муниципальным районом являлся (и является) Нижнесергинский, остальные — городскими округами. С 1 января 2006 года городские округа были переименованы, слово район из названий устранено.

Список городских округов 

Ниже представлен список городских округов, отсортированный по алфавиту с приведением соответствующего субъекта Российской Федерации и статистических данных по состоянию на 1 января 2021 года.

Сокращения:

Светло-серым цветом выделены городские округа без городского населения, образованные сельскими населёнными пунктами.

Тёмно-серым цветом выделены городские округа, упразднённые в результате объединения с другими городскими округами либо преобразования в муниципальные округа.

Данные по площадям приведены на 2020 год.

Городские округа как внутригородские муниципальные образования 
В городе федерального значения Москве имеются 2 городских округа, которые учитываются как внутригородские муниципальные образования (внутригородские территории), а не как городские округа.

Городские округа, не учтённые в Росстате 
Городские округа, образованные в 2020 году, но не учтённые в Росстате.

См. также 
 Список муниципальных районов, муниципальных и городских округов России
 Городское поселение
 Городской округ с внутригородским делением
 Муниципальный округ (Россия)
 Упразднённые городские округа Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 Стратегии регионов по наделению муниципальных образований статусом городского округа

Местное самоуправление в Российской Федерации
Городские округа России
Списки муниципальных образований России
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации